Diamonds & Rust () — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, выпущенный в 1975 году. Пластинка включает, как интерпретации песен других исполнителей (Боб Дилан, Стиви Уандер, The Allman Brothers Band, Джексон Браун), так и песни авторства Джоан Баэз. К ним относится и заглавная Diamonds & Rust, источником вдохновения которой послужил Боб Дилан. Песня сама стала перепеваться разными коллективами, самые известные из которых Judas Priest и Blackmore's Night.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал, акустическая гитара (1, 5, 7, 10), аранжировка
 Dean Parks — акустическая гитара (2, 3, 7), электрическая гитара (1, 4-6, 9-10)
 Jesse Ehrlich — виолончель (3-5)
 Ларри Карлтон — электрическая гитара (1-6, 8-9), аранжировка струнных (5-7), дирижёр (5-7)
 Джим Гордон — барабаны
 Joe Sample — электрическое фортепиано
 Larry Knechtel — фортепиано (2, 3, 5, 9, 11)
 Red Rhodes — Steel Guitar (2, 6, 7, 8)
 Isabelle Daskoff — альт (3-5)
 Джони Митчелл — вокал (10)

Примечания

Ссылки 
 Joan на официальном сайте
 Diamonds & Rust  на Discogs
 Diamonds & Rust на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз